Per Krafft starszy (1724–1793) – szwedzki malarz portretowy, ojciec Pera Kraffta młodszego
 Per Krafft młodszy (1777–1863) – szwedzki malarz portretowy i batalistyczny, syn Pera Kraffta starszego